El Mas Arús és una masia situada al municipi de Caldes de Malavella, a la comarca catalana de la Selva.

Arus